Четвертков — фамилия; имеет женскую форму Четверткова. Известные носители:

 Четвертков, Игорь Дмитриевич (род. 1956) — российский живописец, график, театральный художник.
 Четвертков, Сергей Анатольевич (род. 1957) — украинский прозаик, поэт, драматург, киносценарист, актёр.

Четверткова 
 Четверткова, Елена Алексеевна (род. 1965) — российский художник.